Графовское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Графовское сельское поселение — в Краснояружском районе Белгородской области.
 Графовское сельское поселение — в Шебекинском районе Белгородской области.